Eberst ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Eberst (1920–2005), serbischer Klarinettist 
 Isaak Juda Eberst, Geburtsname von Isaac Offenbach (um 1780–1850), deutscher Kantor und Komponist
 Peter Eberst (* 1975), deutscher Schauspieler